Сад пропавших без вести при исполнении воинского долга (, ) — мемориал неизвестному солдату и мемориальный сад на Национальном военном и полицейском кладбище на горе Герцля в Иерусалиме. Посвящён памяти военнослужащих армии и полиции Израиля, чьё место захоронения неизвестно, а также пропавших без вести в период до образования государства, — с 1914 года и по сей день.

История 
С момента образования государства Израиль в 1948 году более 400 израильских солдат объявлены «Пропавшими при исполнении воинского долга». Сооружение Сада пропавших без вести на горе Герцля было инициировано и возглавлено Моше Ореном, как главой Отдела увековечения памяти Министерства обороны. Сад был открыт 29 февраля 2004 года; на церемонии присутствовали руководители армии, министр обороны Израиля Шауль Мофаз и члены иерусалимского муниципалитета.

В саду размещены «Пустые могилы» и каменные монументы, посвящённые памяти пропавших без вести солдат. При входе в сад расположена маленькая площадь, на которой в день Седьмого адара проводятся ежегодные мемориальные службы по пропавшим без вести солдатам Израиля. На её северной стороне находится мемориальная стена, на которой указаны имена всех пропавших без вести бойцов, солдат и офицеров разных национальностей. Со стены низвергается водопад. Там же, на северной стороне площади, находятся памятники морякам, погибшим на борту подводной лодки «Дакар», которая затонула в Средиземном море, и «Двадцати трём погрузившимся в море». Памятник неизвестным солдатам планируется временно перенести на Национальный мемориал к 2017 году.

В 1954 году рядом была обнаружена древняя еврейская погребальной пещера периода Второго Храма.

Галерея

См. также 
 Памятники неизвестному солдату

Примечания

Ссылки 

 Official web site (in Hebrew)
 Stamp commemorating the opening of the Garden of the Missing Soldiers by the Israel Postal Company
 Israeli Soldiers «Missing in Action»

Памятники и мемориалы на горе Герцля
Памятники Израиля
Памятники неизвестному солдату
Здания и сооружения, заложенные в 2003 году
Здания и сооружения, построенные в 2004 году
Появились в 2004 году в Израиле